Сисур-Майор ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-де-Памплона. Занимает площадь 5,6 км². Население — 13316 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 5 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Наварры
Муниципалитеты Наварры